Нагапаттинам:

 Нагапаттинам — город в штате Тамилнад, Индия.
 Нагапаттинам — округ в штате Тамилнад, Индия.